Austria:
 Sankt Kathrein am Hauenstein – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Weiz
 Sankt Kathrein am Offenegg – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Weiz

Zobacz też:
 Kathrein
 St. Kathrein
 Święta Katarzyna